Teenage Mutant Ninja Turtles, известный как  в Японии и как Teenage Mutant Hero Turtles в Европе — платформер для Nintendo Entertainment System, выпущенный в 1989 году. Игра разрабатывалась компанией Konami и издавалась Konami’s Ultra Games в Северной Америке, в PAL-регионах — Palcom Software.

Игра основана на мультсериале «Черепашки-ниндзя» 1987 года, в котором на момент разработки шёл второй сезон. Внешний вид черепах и других персонажей, тем не менее, был заимствован из одноимённой серии комиксов.

В 1990 году игра была портирована на домашние компьютеры (Commodore 64, ZX Spectrum, Atari ST, Amiga и DOS). В 2007 году появилась версия игры для Virtual Console. Это была первая лицензированная игра, которая появилась в североамериканской и европейской версии Virtual Console. Из-за проблем с лицензированием в 2012 году она была удалена из Wii Shop Channel.

Сюжет 
Черепашки-ниндзя (Леонардо, Рафаэлем, Микеланджело и Донателло) должны достать у Шредера Лазер превращения, устройство, которое может вернуть их учителю Сплинтеру его человеческую форму. Вначале они отправляются спасать Эйприл О’Нил, которую захватили в плен Бибоп и Рокстеди. После спасения Эйприл, черепашки должны опуститься под воду, чтобы обезвредить бомбы, заложенные у основания дамбы. Затем спасти Сплинтера от Меха Черепахи, уничтожить гигантского крысолова, найти Технодром и победить Шредера.

Игровой процесс 

Игра начинается сразу с четырьмя черепашками-ниндзя в команде: Леонардо, Рафаэлем, Микеланджело и Донателло, в любой момент игрок может выбирать любого из них. Сами по себе черепахи практически идентичны друг другу, отличается только используемое ими оружие, которое имеет разные показатели скорости, дальнобойности и силы (например, посох Донателло обладает наибольшей дальностью действия и силой, однако скорость его очень мала). В пяти первых уровнях игрок перемещается по обзорной карте (вид сверху) и волен спускаться в канализации, заходить в здания и другие локации (вид сбоку).

По ходу прохождения игрок сражается со всевозможными врагами, начиная с солдат клана Фут и крысоловов, заканчивая бомбометательными дирижаблями и головорезами с цепными пилами. Уникальность игрового процесса заключается в том, что почти все враги (за исключением мини-босса Бибопа и всех финальных боссов) разделены на определённые группы, которые во время игры могут случайным образом друг друга сменять. В ходе игры время от времени будут встречаться мини-боссы, победа над ними, как правило, позволяет продвинуться дальше в прохождении. В конце каждого уровня (кроме второго) игрок сражается с главным боссом.

Каждая из черепах обладает отдельной шкалой здоровья, и как только та снижается до критической отметки, игрок волен выбрать другую черепаху и продолжить прохождение с помощью неё. Так можно продолжать до тех пор, пока не будут побеждены все четыре. После проигрыша игрок может продолжить игру с того же уровня и с полностью здоровыми черепахами (всего доступно два продолжения). Дальше по ходу развития событий игрок может возвращать поверженных черепах обратно в команду, находя их в определённых местах уровней. Причём возвращаться они будут в таком порядке, в каком были побеждены. Единственным исключением из этого правила является уровень на реке Гудзон, где игроку приходится плавать под водой и за отведённое время обезвреживать восемь часовых бомб.

Примечания 

Компьютерные игры 1989 года
Компьютерные игры, разработанные Konami
Платформеры
Игры для Amiga
Игры для Amstrad CPC
Игры для Atari ST
Игры для Commodore 64
Игры для DOS
Игры для MSX
Игры для NES
Игры для PlayChoice-10
Игры для ZX Spectrum
Игры для Virtual Console
Компьютерные игры о черепашках-ниндзя
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры по мотивам мультсериалов